Andri Frischknecht (1994-), coureur cycliste suisse, fils de Thomas ;
 Devin Frischknecht (1986-), joueur américain de football américain ;
 Hans Frischknecht (1922-2003), athlète suisse ;
 Peter Frischknecht (1946-), coureur cycliste suisse, père de Thomas ;
 Thomas Frischknecht (1970-), coureur cycliste suisse, fils de Peter et père d'Andri.